Freudenthal heißen folgende geographischen oder astronomischen Objekte:

 Freudenthal (Borken), Ortsteil der Stadt Borken, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Freudenthal (Elsendorf), Ortsteil der Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Freudenthal (Ermschwerd), Siedlung in der Gemarkung von Ermschwerd, einem Stadtteil von Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
Freudenthal (Leverkusen), Ortsteil von Leverkusen-Schlebusch, Nordrhein-Westfalen
 Freudenthal bei Witzenhausen, Naturschutzgebiet im Werra-Meißner-Kreis, Hessen

 Freudenthal (Gemeinde St. Leonhard), Ortschaft von St. Leonhard bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Freudenthal (Gemeinde Waldburg), Ortschaft von Waldburg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Freudenthal (Gemeinde Weißenkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bruntál, mährisch-schlesische Stadt in Tschechien
 Famílie (Freudenthal), Ortslage von Radovesnice II, Tschechien
 Jamu Mare, Gemeinde im Kreis Timiș, Banat, Rumänien
 Freudenthal (Georgien) war eine deutsche Siedlung in Georgien.
 (9689) Freudenthal, Asteroid des Hauptgürtels
sowie:
 Schloss Freudenthal, Ruine in Uslar, Niedersachsen
 Schloss Freudenthal (Bruntál) (Zámek Bruntál), ehemaliges Deutschordensschloss in Bruntál, Tschechien
 Glashütte Freudenthal, altes Betriebsareal und Museum in Weißenkirchen im Attergau
 eine historische Stätte bei Wandersleben, Thüringen, heute mit Hotel und Gaststätte, siehe Burg Gleichen
 Freudenthaler Mühle im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Ruda Waplewska im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Freudenthaler Sensenhammer, ehemalige Sensenfabrik und heutiges Industriemuseum in Leverkusen

Freudenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred M. Freudenthal (1906–1977), US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler
 August Freudenthal (1851–1898), niederdeutscher Schriftsteller, Journalist
 Berthold Freudenthal (1872–1929), deutscher Jurist
 Dan Freudenthal (* 1945), israelischer Maler
 Dave Freudenthal (* 1950), US-amerikanischer Politiker der Demokraten
 Ernst Freudenthal (1907–1992), deutsch-jüdischer Kaufmann
 Eugen von Wrbna-Freudenthal (1822–1882), österreichischer Generalmajor
 Eugen Wenzel von Wrbna-Freudenthal, Politiker während der Habsburgermonarchie
 Friedrich Freudenthal (1849–1929), niederdeutscher Schriftsteller
 Hans Freudenthal (1905–1990), Mathematiker, Schriftsteller und Pädagoge
 Herbert Freudenthal (1894–1975), Volkskundler, Lehrerbildner
 Jakob Freudenthal (1839–1907), deutscher Philosoph
 Johann Franz von Würben und Freudenthal (1643–1705), oberster Kanzler von Böhmen
 Julius Freudenthal (1805–1874), deutscher Komponist und Numismatiker
 Klaus Freudenthal (1940–2016), deutscher Politiker (AL), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Ladislaus von Wrbna-Freudenthal (1795–1849), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Lars Freudenthal (* 1973), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Matthijs Freudenthal (* 1937), Paläontologe
 Max Freudenthal (1868–1937), deutscher Rabbiner und Historiker
 Rudolf Eugen von Wrbna-Freudenthal (1813–1883), Mitglied des Herrenhauses des österreichischen Reichsrates, Direktor der Hofoper
 Thor Freudenthal (* 1972), deutscher Drehbuchautor und Filmregisseur
 Walter Freudenthal (1893–1952), deutscher Dermatologe

Freudenthal, Weiteres:
 Freudenthal-Gesellschaft, Förderer der plattdeutschen Sprache

Siehe auch:
 Freudental (Begriffsklärung)
 Freudenthaler